Nick Carter

Sport
Nick Carter (1879–1961), amerikai baseballjátékos
Nick Carter (1902–1997), amerikai atléta, olimpikon
Nick Carter (1918–1989), amerikai teniszező
Nick Carter (1924–2003), új-zélandi kerékpáros, olimpikon
Nick Carter (1978–), ausztrál ausztrálfutball-játékos
Nicholas Carter (1978–) angol krikettjátékos

Egyéb
Nick Carter (1980) amerikai színész, zenész
Nick Carter – Regények, filmek kitalált detektívfigurája